Комсомолец Заполярья:

 Комсомолец Заполярья (газета)
 Комсомолец Заполярья (эскадрилья)